
Termin -{UAA}- ima više značenja.

 Stop kodon, element genetičkog koda
 Univerzalna audio arhitektura, inicijativa za standardizaciju audio uređaja u Mikrosoft vindousu